Кубок румунської  ліги 2015–2016 — 2-й розіграш Кубка румунської ліги. Переможець отримав 265  000 €.

Кваліфікаційний раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 вересня 2015

|}

Чвертьфінали 
В цьому раунді до турніру долучаються чемпіон і віце-чемпіон Ліги I - Стяуа і Тиргу-Муреш. 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 жовтня 2015

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 9-10 березня, матчі-відповіді 13-14 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок румунської ліги на soccerway 

2015–2016
2015 у футболі
2016 у футболі